Gattern ist der Name folgender Orte:

 Gattern (Bernau am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gattern (Breitbrunn am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Breitbrunn am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gattern (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Gattern (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gattern (Gemeinde Schardenberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Gattern (Gemeinde Gallzein), Ortsteil der Gemeinde Gallzein, Bezirk Schwaz, Tirol